Загребайловка — название населённых пунктов в России:

 Загребайловка — упразднённая деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Загребайловка — прежнее название села Луговое в Богучарском районе Воронежской области.